Mejía Godoy son los apellidos de dos músicos nicaragüenses, hermanos:

  Carlos Mejía Godoy (1943- );  o
  Luis Enrique MCanciones Carlos MejíaNada no saleejía Godoy (1945- ).